Nur kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nūr (kommunhuvudort i Iran), Mazandaran,

Polen 

 Nurzec (vattendrag i Polen), 
 Nur (kommunhuvudort), Masoviens vojvodskap, Powiat ostrowski, 
 Nur (kommun), Masoviens vojvodskap, Powiat ostrowski, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar